Гай Антоний (Gaius Antonius) е име на:

 Гай Антоний Хибрида, консул 63 пр.н.е.; чичо на триумвир Марк Антоний
 Гай Антоний (претор), градски претор 44 пр.н.е.; по-малък брат на Марк Антоний
 Гай Антоний (внук на Марк Антоний), син на Юл Антоний